Погранко́ндуши (, ) — деревня в составе Салминского сельского поселения Питкярантского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Расположена на автодороге Сортавала — Олонец.

Первые упоминания о поселении содержатся в писцовых книгах Обонежской пятины 1568 года, где оно имеет название Кондуши, дальнейшая история поселения привела к добавлению к основному названию приставки «погран» (пограничный).

Население 
Численность населения в 1905 году составляла 467 человек.

Памятники истории 
В деревне сохранились памятники истории, связанные с отношениями России, Швеции и Финляндии разных периодов. Вблизи на берегу Ладожского озера на мысе Варецком находится памятный знак шведско-русской истории — Варашев камень (массивный блок розового гранита ок. 50 м³), с 1618 по 1721 год обозначавший точку начала границы между Швецией и Россией по Столбовскому мирному договору 1617 г., с 1917 по 1940 год между Финляндией и Россией.

Сохраняются — братская могила советских пограничников и сельских активистов, расстрелянных белофиннами 21 апреля 1921 года, и братская могила советских воинов, павших в годы Советско-финской войны (1941—1944).

Известные уроженцы 
 Аверкиев, Василий Петрович (1894—1936) — советский государственный и партийный деятель.

Улицы 
 ул. Центральная

См. также 
 Кондушское общество

Примечания

Литература 
 Карелия: энциклопедия: в 3 т. / гл. ред. А. Ф. Титов. Т. 2: К — П. — Петрозаводск: ИД «ПетроПресс», 2009. С. 396—464 с.: ил., карт. ISBN 978-5-8430-0125-4 (т. 2)

Ссылки 
 http://www.all-karelia.ru/regions/settlement_3934.html 
 https://web.archive.org/web/20100708013846/http://www.nwtb.ru/sights/Pogrankondushi.html
 http://www.ruschudo.ru/miracles/1960/ 
 http://www.gov.karelia.ru/gov/News/2004/08/0820_09.html 
 

Населённые пункты Питкярантского района